Le terme Brador peut signifier:

Toponymes

Canada

Québec

 Hameau Brador, Blanc-Sablon (Municipalité), municipalité régionale de comté (MRC) Le Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord. Coordonnées géographiques: 51° 27' 40"; 57° 14' 44".
 Rivière Brador, rivière de la municipalité de Blanc-Sablon, dans la municipalité régionale de comté (MRC) Le Golfe-du-Saint-Laurent, dans la région administrative de la Côte-Nord. Coordonnées géographiques: 51° 30' 18"; 57° 14' 50".
 Rivière de la Baie de Brador. Hydronyme remplacé par: Rivière Brador, municipalité de Blanc-Sablon (Municipalité), Le Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord. Coordonnées géographiques: 51° 30' 18"; 57° 14' 50".
 Rivière Brador Est, municipalité de Blanc-Sablon (Municipalité), Le Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord. Coordonnées géographiques: 51° 30' 02";  57° 13' 57".
 Collines de Brador, Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent (Municipalité), Le Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord. Coordonnées géographiques: 51° 36' 35"; 57° 13' 59".
 Lac Brador Cabin, Petit-Mécatina (Territoire non organisé), Le Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord. Coordonnées géographiques: 51° 35' 20"; 57° 15' 50".
 Baie de Brador, Blanc-Sablon (Municipalité), Le Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord. Coordonnées géographiques: 51° 28' 16"; 57° 19' 26".
 Refuge d'oiseaux de la baie Brador, municipalité de Blanc-Sablon, dans la municipalité régionale de comté (MRC) Le Golfe-du-Saint-Laurent, dans la région administrative de la Côte-Nord.
 "Réserve de biodiversité projetée des Collines de Brador, située en partie dans la municipalité de Blanc-Sablon, dans la municipalité régionale de comté (MRC) Le Golfe-du-Saint-Laurent, dans la région administrative de la Côte-Nord.
 Île de Brador, Gros-Mécatina (Municipalité), Le Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord. Coordonnées géographiques: 50° 54' 06"; 58° 57' 55".
 Chemin Brador, Val-d'Or (Ville), La Vallée-de-l'Or, Abitibi-Témiscamingue.

Autres
 Brador, une marque de bière distribuée par Molson, au Québec, au Canada.
 Brador Skiwear, magasin de vêtement, situé à Montréal, au Québec, au Canada.
 Collection Brador, une collection de sandales fabriquée en Italie.
 Joyería Brador - Inicio, une collection de bijoux.
 Eurotop & Brador Srl, une société européenne.